Adam Drury – ex calciatore inglese
 Allen Drury – scrittore e giornalista statunitense
 Charles Carter Drury – ammiraglio canadese
 Chris Drury – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Dru Drury – entomologo, saggista e illustratore scientifico britannico
 Herb Drury – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense
 Herbert Drury – ginnasta britannico
 Jackie Sibblies Drury – drammaturga statunitense
 John Drury Clark – chimico e scrittore statunitense
 Kevin Drury – sciatore freestyle canadese
 Philip Drury Dawson – ex giocatore di football americano statunitense
 Sarah Drury – ex pallavolista e allenatrice di pallavolo statunitense
 Timothy Drury – tastierista, chitarrista, cantante e fotografo statunitense